Heinrich Oberländer ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Oberländer (Schauspieler) (1834–1911), deutscher Schauspieler und Schauspiellehrer
 Heinrich Oberländer (Drehbuchautor) (1909–2001), deutscher Drehbuchautor